Андрей Лысиков:
 Лысиков, Андрей Борисович — российский биолог.
 Лысиков, Андрей Вячеславович (сценический псевдоним — Дельфин, род. 1971) — российский музыкант.